Агва де Куева има више значења:
 Агва де Куева (Елоксочитлан де Флорес Магон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва де Куева (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва де Куева (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику